Электродепо́ «Нижегоро́дское» (ТЧ-21) — электродепо Московского метрополитена, которое обслуживает Большую кольцевую линию. Работает с 20 февраля 2023 года.

История и расположение 
Ориентировочно в 2012 году Московский завод по модернизации и строительству вагонов имени В. Е. Войтовича был закрыт, а всё его недвижимое имущество было выставлено на аукцион (стартовая цена 2,046 млрд рублей). 15 января 2013 года имущество завода приобрёл Московский метрополитен для размещения электродепо «Нижегородское». Продажа была осуществлена в соответствии с поручением президента ОАО «РЖД» от 20 марта 2013 года. Для нужд электродепо часть зданий была снесена, а часть — реконструирована.

Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по реконструкции электродепо — АО «Мосинжпроект».

В депо смогут размещаться и обслуживаться 30 составов на территории в 45000 квадратных метров.

Обслуживаемые линии

Подвижной состав

Пассажирский подвижной состав

Ввод в эксплуатацию 
 Открытие депо, как структурного подразделения метрополитена, было осуществлено 1 декабря 2021 года — административное подразделение начало функционировать.
 Официальное открытие: 20 февраля 2023 года.

Примечания

Ссылки 
 Электродепо Нижегородское.
 ТЧ-21 «Нижегородское» ТЧ-21, электродепо «Нижегородское».
 Депо Нижегородское, декабрь 2021.